Bragnalo ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Bragnalo (* 1975), kanadischer Eishockeyspieler
 Rick Bragnalo (* 1951), italo-kanadischer Eishockeyspieler